Hillsborough megye (Florida)
Hillsborough megye (New Hampshire)